Banigbé – arrondissement del Benin nel dipartimento di Kouffo
Banigbé – arrondissement del Benin nel dipartimento dell'Altopiano